Havnartindur kan syfta på:

Havnartindur, Kunoy – ett berg på ön Kunoy i den norra delen av ögruppen Färöarna
Havnartindur, Svínoy – ett berg på ön Svínoy i ögruppen Färöarna